Rəcəbli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Rəcəbli – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian